De Gomelski Cup 2018 was een basketbaltoernooi in Europa dat in Moskou tussen 29 september 2018 en 30 september 2018 werd gehouden. Vier topteams uit de EuroLeague Men namen deel aan dit toernooi: CSKA Moskou, UNICS Kazan, Olympiakos Piraeus en Anadolu Efes. CSKA won het goud.

Eindklassering 

Gomelski Cup